Слепниха — название нескольких населённых пунктов:
 Слепниха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Слепниха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.